Badertor steht für
Badertor (Königsberg)
Badertor (Dresden)
Badertor (Eilenburg)